Linggamukti (Darangdan), een plaats in Indonesië
Linggamukti (Sucinaraja), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing